Dunnington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dunnington, East Riding of Yorkshire, ort, England, 
 Dunnington, North Yorkshire, England, City of York, 
 Dunnington, Warwickshire – en ort och civil parish i Warwickshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar